Янка — имя и фамилия. Известные носители:

 Янка Брыль
 Янка, Вальтер (1914—1994) — немецкий писатель и издатель
 Янка, Виктор (1837—1890) — австро-венгерский ботаник.
 Янка Журба
 Янка Запрудник
 Янка Дягилева (1966—1991) — андеграундная русская певица, автор-исполнитель в стиле панк-рок.
 Янка, Карло (род. 1986) — швейцарский горнолыжник.
 Янка Купала
 Янка Лучина (1851—1897) — белорусский поэт демократической направленности.
 Янка Мавр
 Янка, Ян Август (1764—1833) — лютеранский священнослужитель, серболужицкий общественный деятель.

Географические названия 
 Янка (река) — река в Белоруссии
 Янка (Румыния) — город в Румынии

См. также 
 Янка — белорусский танец-полька
 Ян (имя)
 Яна (имя)
 Янко
 Жан
 Иван
 Янки